Oratorio della Compagnia della Santissima Trinità a Limite sull'Arno
 Oratorio della Compagnia della Santissima Trinità a Siena